

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 29 gennaio 2019.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 Superliga: 1
Partizan: 2016-2017

 Coppa di Serbia: 3
Partizan: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni